Bodenheim ist der Name folgender Orte:

 Bodenheim, eine Ortsgemeinde in der Verbandsgemeinde Bodenheim
 Verbandsgemeinde Bodenheim, eine Verbandsgemeinde im Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz
 Bodenheim, ein Ortsteil der Gemeinde Weilerswist, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen, siehe Bodenheim (Weilerswist)
 Burg Bodenheim, eine Wasserburg in Bodenheim (Weilerswist)

Bodenheim ist der Name folgender Personen:

 Petrus Bodenheim (1652–1679), Prior des Klosters Niederehe im Kreis Daun
 Maxwell Bodenheim (1892–1954), US-amerikanischer Schriftsteller
 Nelly Bodenheim (1874–1951), niederländische Illustratorin

Siehe auch:

 Bodenheimer